Татаркино — упразднённая в 2004 году деревня в Чаинском районе Томской области России. Входила в состав Подгорнского сельского поселения.

История 
Основана в 1908 году. По данным на 1926 год посёлок Татарниковский состоял из 9 хозяйств, основное население — русские. В составе Подгонского сельсовета Чаинского района Томского округа Сибирского края.

Упразднена в 2004 году.

Население

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Чаинского района
Населённые пункты, упразднённые в 2004 году